Рейн-Хаард-Экспресс
 Resident Evil 6
 Re2 - библиотека регулярных выражений